Gudarnas föda kan syfta på:

 Gudarnas föda (roman) – en roman av HG Wells
 Gudarnas föda - den som dödar – en roman av Anna-Sofia Winroth från 2012
 Gudarnas föda – i grekisk mytologi är ambrosia och nektar benämning på gudarnas mat, se ambrosia
 Gudarnas föda (choklad) – en benämning förchoklad